Корысть () — село, центр Корыстовского сельского совета Корецкого района Ровенской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 1326 человек. Почтовый индекс — 34740. Телефонный код — 3651.

Местный совет 
34740, Ровненская обл., Корецкий р-н, с. Корысть, ул. Киевская, 41.

Известные люди 
 В 1940-1941 годах в селе проживал украинский писатель, автор более десятка печатных произведений Иван Федорович Вакула
 В селе прошло детство Ярослава Александровича Евдокимова, заслуженного артиста Российской Федерации, народного артиста Беларуси.

Примечания

Ссылки 
 Корысть на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Корецкого района